Финал Кубка шотландской лиги 1973 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1973/74, состоявшийся 15 декабря 1973 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Данди» и «Селтик». Единственный мяч в поединке забил нападающий «тёмно-синих» Гордон Уоллес, благодаря чему обладателями трофея стали футболисты дандийского коллектива.

Путь к финалу

«Данди»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1973
Матчи ФК «Данди»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1973 году
Декабрь 1973 года
Спортивные соревнования в Глазго
События 15 декабря
Спорт в Шотландии в 1973 году